Această listă se referă la produsele realizate de producatorul finlandez Nokia. Aceasta conține principalele serii de telefoane mobile dar și o listă cu alte produse (Software, soluții GPS, televiziune digitala, etc).

Telefoane mobile

Seria clasică – Seria Mobira

Seria Nokia

Seriile 1000–9000

Seria Nokia 1000 – Seria de bază

Seria Nokia 2000 – Seria de bază
La fel ca seria 1000, seria 2000 este o serie economică și este mai avansată decât seria precedentă, dispunând de ecran color, cameră foto și/sau Bluetooth.

Seria 3000 – Seria "Expression"
Modelele din această serie aveau prețuri de achiziție mai ridicate comparativ cu seria 2000 adresându-se pieței de mijloc. Unele modele se adresau exclusiv băieților, în contrast cu seria 6000 care se adresa ambelor atât bărbaților cât și femeilor oferind funcții business, sau cu seria 7000 care se adresează doamnelor.

Seria Nokia 5000 – Seria "Active" 
Aceasta nu diferă foarte mult de seria 3000, dar oferă mai multe facilități persoanelor active. Multe modele din această serie sunt construite special pentru sportivi amatori, pentru pasionații de muzică, etc.

Seria Nokia 6000 – Seria "Classic Business"

Seria Nokia 6000 este cea mai mare familie de telefoane de la Nokia.

Nokia 7000 series – Fashion and Experimental series

Nokia 8000 series – Premium series
Seria se caracterizează printr-un design ergonomic și atractiv. Materialele utilizate sunt de cea mai bună calitate și se adresează unui cerc exclusivist de clienți.

Sindurele modele care nu respectă această regulă sunt modelele 82xx și 8310.

Seria Nokia 9000 – Seria Communicator (nu se mai produce)

Cel mai nou Communicator, E90 Communicator, face parte din seria E series phone.

Special function phones

Nokia Eseries – Enterprise series

Nokia Nseries – Multimedia Computer series

Seria Nokia N-Gage – Telefon consolă portabilă de jocuri (nu se mai produce)

VERTU – Telefon de lux
VERTU este o companie independentă, deținută de Nokia, care produce exclusiv telefoane mobile de lux.

Telefoanele sunt placate cu platină, 18 carat Aur alb, 18 carat Aur galben, Oțel satinat, tastatură din rubine.

Cardphones (PCMCIA)

Telecomunicații
Nokia